De Betfred World Matchplay 2023 is de 30ste editie van de World Matchplay. Het toernooi wordt georganiseerd door de PDC en word gehouden van 15 tot en met 23 juli 2023 in de Winter Gardens, Blackpool. Regerend kampioen is Michael van Gerwen, Hij versloeg in de finale van 2022 Gerwyn Price met 18–14 en pakte daarmee zijn derde World Matchplay-titel.

Prijzengeld 

Onder voorbehoud.

Kwalificatie 
De spelers uit de top 16 van de PDC Order of Merit op 11 juli 2023 worden geplaatst. De overige 16 plaatsen gaan naar niet-gekwalificeerde spelers uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit, zij zijn ongeplaatst.

Gekwalificeerde spelers op 12-03-23:

Schema 
Er moet gewonnen worden met twee legs verschil. Indien in de verlenging na vijf extra legs nog een gelijke stand wordt bereikt, zal de zesde extra leg de beslissing brengen.

Zie ook 

World Matchplay (darts)
Darts in 2023